Ford Fusion — субкомпактвэн, выпускавшийся компанией Ford Motor Company и разработанный её европейским отделением. Выпускался в Германии, на заводе в городе Кёльн. 

В СНГ среди автомобилей Ford занимал второе место по количествам продаж, уступая лишь Ford Focus. Существовала модификация Ford Fusion Calero, не поставлявшаяся в СНГ, с неокрашенными в цвет кузова бамперами и боковыми накладками.

Обзор 
Построен на одной платформе с Ford Fiesta пятого поколения, однако Fusion значительно шире, длиннее и выше Fiesta. Дизайн кузова Fusion имеет весьма жёсткие линии подштамповок, а также короткие свесы и широко расставленные, почти квадратные фары. 

С функциональной точки зрения Ford Fusion имеет черты хэтчбека и универсала. Названием «Fusion» (т.е. синтез) маркетологи пытались подчеркнуть, что автомобиль «вобрал» в себе свойства хэтчбека гольф-класса и «паркетного» внедорожника. Производитель даже ввёл для этой модели термин UAV (от англ. Urban Activity Vehicle — активный городской автомобиль).

Рестайлинг 2005 года 
В 2005 году Ford Fusion претерпел рестайлинг, в ходе которого появились новые молдинги и бамперы, слегка выпуклые колёсные арки и новая конструкция головных фар. 

Двигатели стали доступны в версиях исключительно в 1,6 литра. Рестайлинговый Ford Fusion увеличил дорожный просвет со 140 до 160 мм, а для отделки салона стали использовать материалы софт-тач. Была полностью обновлена передняя панель вместе с панелью приборов. Стал доступен в качестве опции бортовой компьютер с голосовым управлением. 

Настройки работы двигателя и трансмиссии автомобиля постоянно корректируются для максимального соответствия условиям эксплуатации и стилю вождения водителя. Автомобиль выпускался в трёх видах комплектации — Core (базовая комплектация), Trend и Elegance.

Модель оснащалась тремя видами КПП, в зависимости от двигателя:
 5-ступенчатая механическая КПП устанавливается на бензиновые двигатели 1.4 Duratec и 1.6 Duratec, и дизельные 1.4 TDCi и 1.6 TDCi;
 5-ступенчатая роботизированная КПП устанавливается на бензиновые двигатели 1.4 Duratec и дизельные 1.4 TDCi и 1.6 TDCi;
 4-ступенчатая автоматическая КПП устанавливается на бензиновые двигатели 1,6 л.

Варианты двигателей 
Бензиновые:
 1,4-литровый Duratec мощностью 80 л. с.;
 1,6-литровый Duratec мощностью 101 л. с.

Дизельные:
 1,4-литровый Duratorq мощностью 68 л. с. (в СНГ не поставляется);
 1,6-литровый Duratorq мощностью 90 л. с. (в СНГ не поставляется).

Безопасность

Примечания 

Fusion
Субкомпактвэны